Бромид аммония — неорганическое соединение, соль аммония и бромистоводородной кислоты с формулой NHBr, бесцветные кристаллы, растворимые в воде. При нагревании сублимируется и разлагается. Устойчив на свету и на воздухе (при полном отсутствии примесей). Хорошо растворяется в воде (гидролиз по катиону). Не образует кристаллогидратов.

Получение 

 Растворение аммиака в бромистоводородной кислоте:

 Восстановление брома в концентрированном растворе аммиака:

 Разложение карбоната аммония бромистоводородной кислотой:

Физические свойства 

Бромид аммония образует бесцветные кристаллы (β-модификация) кубической сингонии, пространственная группа P m3m, параметры ячейки a = 0,406 нм, Z = 1.

При нагревании происходит фазовый переход в α-модификацию кубической сингонии, пространственная группа F m3m, параметры ячейки a = 0,691 нм, Z = 4 (250°С).

При низких температурах существует γ-модификация — тетрагональная сингония, пространственная группа P b2, параметры ячейки a = 0,4248 нм, c = 0,4035 нм, Z = 1.

Хорошо растворяется в воде, этаноле, ацетоне, эфире.

Водные растворы имеют слабокислую реакцию из-за гидролиза.

Химические свойства 

 При нагревании выше 394 °C возгоняется с разложением:

 Разлагается разбавленными кислотами:

 Окисляется концентрированной серной кислотой (ω>50%, гор.):

 Разлагается  щелочами:

 Концентрированный горячий раствор реагирует с магнием:

 Является слабым восстановителем:

Применение 
 Лекарственные препараты.

 Антипирен.

Литература 
 
 
 

Соли аммония
Аммония
Соединения азота по алфавиту